Николай Гайдуков:
 Гайдуков, Николай Васильевич (род. 1945) — российский управленец.
 Гайдуков, Николай Михайлович (1874—1928) — советский альголог.